Anning ist ein Ortsname:

in Deutschland
 Anning (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Anning (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Anning (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Anning (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern

in China
 Anning (Kunming), die kreisfreie Stadt Anning (安宁市) in der Provinz Yunnan
 Anning (Lanzhou), der Stadtbezirk Anning (安宁区) der Stadt Lanzhou in der Provinz Gansu
 Anning (Longmatan), die Großgemeinde Anning (安宁镇) im Stadtbezirk Longmatan in der Provinz Sichuan
 Anning (Xichang), die Großgemeinde Anning (安宁镇) der Stadt Xichang in der Provinz Sichuan
 Anning (Jinchuan), die Gemeinde Anning (安宁乡) im Kreis Jinchuan der Provinz Sichuan
 Anning (Jingxi), die Gemeinde Anning (安宁乡) der Stadt Jingxi des Autonomen Gebiets Guangxi
 Anning (Xixiangtang), das Straßenviertel Anning (安宁街道) im Stadtbezirk Xixiangtang des Autonomen Gebiets Guangxi
 Anning (Yuci), das Straßenviertel Anning (安宁街道) im Stadtbezirk Yuci der Provinz Shanxi
sowie
 Anning He, ein Fluss

Anning ist der Familienname folgender Personen:
 Amber Anning (* 2000), britische Sprinterin
 Mary Anning (1799–1847), britische Paläontologin
 Fraser Anning (* 1949), australischer Politiker